CQM, sigle composé des trois lettres C, Q et M, peut faire référence à :
 Conseil québécois de la musique.

CQM est un code qui peut faire référence à :
 ''Aéroport Central-Ciudad Real, l'aéroport de la ville de Ciudad Real en Espagne, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports